Ройсс () — немецкая фамилия. В переводе означает «русский».

Известные носители 
 Ройсс, Альберт Франц Теодор (1879—1958) — немецкий герпетолог и лепидоптеролог.
 Ройсс, Рудольф (Rodolphe Reuss; 1841—1924) — французский историк.
 Ройсс, Теодор (1855—1923) — немецкий оккультист, франкмасон, член устава Мемфис-Мицраим, а также руководитель Ордена Восточных Тамплиеров.
 Ройс, Эдуар (1804—1891) — франко-немецкий историк-библеист.

См. также 
 Ройс
 Рейсс
 Реус